Караджакьой или Караджа кьой може да се отнася за:
 Караджакьой, на гръцки Толос, село в Гърция, дем Бук;
 Перни, старо Караджакьой, село в Гърция, дем Места;
 Горно Караджово или Караджакьой, на гръцки Моноклисия, село в Гърция дем Сяр;
 Долно Караджово или Караджакьой, на гръцки Варико, село в Гърция дем Долна Джумая
 Караджакьой, село в Турция, вилает Истанбул;.